Paula Badosa besegrade Victoria Azarenka i finalen med 7–6(7–5), 2–6, 7–6(7–2) och vann titeln i damsingeln vid BNP Paribas Open 2021. Finalen varade tre timmar och fyra minuter, vilket var den längsta damfinalen genom tiderna i BNP Paribas Open. Badosa blev den första spanska kvinnan att vinna turneringen. Det var även hennes första WTA 1000-titel samt totalt andra singeltitel på WTA-touren. Finalmotståndaren Azarenka hade tidigare vunnit BNP Paribas Open två gånger och hade vid en vinst blivit den första kvinnan med tre titlar i turneringen.

Bianca Andreescu var regerande mästare från när turneringen senast hölls 2019, men hon blev utslagen i den tredje omgången av Anett Kontaveit.

Tvåfaldiga mästaren Kim Clijsters återvände till turneringen för första gången sedan 2011. Hon förlorade i den första omgången mot Kateřina Siniaková.

Beatriz Haddad Maia som kvalificerade sig till huvudturneringen som lucky loser blev den första brasilianska kvinnan att besegra en spelare rankad topp 3 efter att hon besegrat världstrean och toppseedade Karolína Plíšková i den tredje omgången.

Efter att ha nått semifinalen blev Ons Jabeur den första arabiska och tunisiska spelaren att nå topp 10 på WTA-rankingen.

Seedning
Alla seedade spelare började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky losers

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Kval 9

Kval 10

Kval 11

Kval 12

Referenser

Noter

WTA-touren 2021
BNP Paribas Open